

Codici 
 KHE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kherson (Ucraina)

Altro 
 Lingua khe (codice ISO 639-3 kqg)